

Monção est une municipalité située dans l'État du Maranhão.

Monção est une municipalité située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.